

Сюткюль — озеро у Чувашії
 Сюткюль — присілок, Моргауський район, Чувашія